Гандбольный клуб «Сен-Рафаэль Вар Гандбол» () — французский профессиональный гандбольный клуб из Сен-Рафаэль (Вар).

История 
В 1995 году создаётся клуб Сен-Рафаэль Вар Гандбол. В 2005 году Сен-Рафаэль Вар выходит в первый дивизион, но на следующий сезон вылетает обратно во второй дивизион, заняв в чемпионате Франции 14 место. В течение 2 сезонов Сен-Рафаэль Вар выступает во втором дивизионе. В 2007 году Сен-Рафаэль Вар занимает в чемпионате Франции 1 место и выходит в первый дивизион. Лучшее место в первом дивизионе чемпионата Франции, 2-ое место в сезоне 2015/16.

Титулы 
 Чемпион Франции (2 дивизион): 2007 (1 раз)
 Вице-чемпион Франции: 2016 (1 раз)
 Бронзовый призёр чемпионата Франции: 2012, 2015 (2 раз)
 Финалист кубка Французской лиги: 2010, 2012, 2014 (3 раз)
 Финалист «Трофей чемпионов»: 2015, 2018 (2 раз)

Президенты 
 Марсель Тафани (1963—1965)
 Jacky Soler (1965—1974)
 Алан Санчес (1974—1976)
 Jacky Soler (1976—1977)
 Морис Один (1977—1984)
 Ги Ривар (1984—1987)
 Жан-Франсуа Краковский (1987—н.в.)

Сезоны 
Список сезонов клуба Сен-Рафаэль Вар Гандбол с 2005 года.

Команда 
Состав команды:

Известные игроки 
  Christian Gaudin
  Stéphane Joulin
  David Juříček
  Арнор Атласон
  Rareș Fortuneanu
  Heykel Megannem

Ссылки 
 сайт клуба Сен-Рафаэль Вар
 Сен-Рафаэль Вар на сайте LNH Division 1

Гандбольные клубы Франции